Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1957/58 war die 13. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Amateurliga, lediglich die drei Aufsteiger HEBC Hamburg (Rückkehr nach acht Spielzeiten), Wilhelmsburger FV 09 (Wiederaufstieg nach einer Saison) und Ahrensburger TSV (erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der ASV Bergedorf 85. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Union 03 Altona nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Bergedorf gewann seine Gruppe und stieg dadurch auf, während Union 03 Altona seine Gruppe nur auf dem letzten Platz beendete.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. TuS Güldenstern Stade hatte zuvor neun Jahre ununterbrochen in der Amateurliga gespielt, Einigkeit Wilhelmsburg acht Jahre lang. Der Ahrensburger TSV musste die Liga nach einer Saison wieder verlassen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1957/58 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1957/58 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1957
Fußballsaison 1957/58